Theta Eridani pode se referir a:
Theta1 Eridani
Theta2 Eridani